Athen Grey (né en 1964) est un photographe américain professionnel indépendant qui se concentre sur les modèles masculins dans le modèle de la sculpture grecque classique. Certaines de ses œuvres les plus célèbres sont des nus masculins et féminins. Il peut être classé dans la photographie de charme.

Biographie 
Grey grandit à Oshkosh (Wisconsin) dans une famille issue de la classe moyenne qui possède une société d'architecture.

En 1991 il reçoit un diplôme de BFA, avec une spécialisation en photographie, art et écriture artistique de l'université de l'Arizona à Tucson. Peu après avoir été repéré, il part à Milwaukee, dans le Wisconsin pour rejoindre le monde de l'entreprise. Il y travaille pour quelques-unes des cinq-cents plus importantes sociétés américaines, pour lesquelles il photographie des produits industriels (tels que des transformateurs, des bougies d'allumage, des pneus, de l'équipement agricole, du matériel de construction et des produits pétroliers jusqu'en 2004).

Athen commence à photographier des modèles en 2003 et se révèle dans les secteurs de la mode, du sport et du culturisme la même année. Son premier album, Male Perfection: Ripped, Shredded and Muscular (perfection masculine : déchiré, déchiqueté et musclé) est édité en novembre 2003.

Photographe américain
Naissance en 1964
Naissance à Oshkosh